Peabody ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth P. Peabody (1804–1894), US-amerikanische Lehrerin und Schriftstellerin
 Endicott Peabody (1920–1997), US-amerikanischer Politiker
 Frank Elmer Peabody (1914–1958), US-amerikanischer Paläontologe
 George Peabody (1795–1869), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 George Foster Peabody (1852–1938), New Yorker Investment-Banker und Mäzen
 James Hamilton Peabody (1852–1917), US-amerikanischer Politiker
 Judith Peabody (1930–2010), US-amerikanische Philanthropin
 Julian Peabody (1881–1935), US-amerikanischer Architekt
 Nathaniel Peabody (1741–1823), US-amerikanischer Politiker
 Sue Peabody (* 1960), US-amerikanische Historikerin
 Terrence E. Peabody (* 1939), Geschäftsmann

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peabody (Indiana)
 Peabody (Kansas)
 Peabody (Kentucky)
 Peabody (Massachusetts)
 Peabody (Tennessee)
 Peabody (West Virginia)

Institutionen:
 Peabody Institute, ein Musikkonservatorium an der Johns Hopkins University in Baltimore
 Peabody Museum of Archaeology and Ethnology an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts
 Peabody Museum of Natural History an der Yale University in New Haven, Connecticut
 Peabody Trust, eine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft in London

Sonstiges:
 Peabody Award, ein US-amerikanischer Fernsehpreis
 Peabody Energy, ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen
 Peabody (Band), eine australische Musikgruppe